Vuorisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuorisalo (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,80, long 27,75), 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,36), 
 Vuorisaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Bergölandet (ö i Finland), Nyland, 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,82), 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,62, long 29,21), 
 Vuorisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,99, long 28,18), 
 Vuorisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,08, long 28,48), 
 Vuorisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 28,13), 
 Vuorisaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,15, long 27,46), 
 Vuorisaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Vuorisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Vuorisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,85), 
 Vuorisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,80, long 26,80), 
 Vuorisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,86, long 26,64), 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,55), 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,27, long 28,60), 
 Vuorisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), 
 Vuorisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar